Zsámbokrét (szlovákul Žabokreky), Szlovákia, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás
Nyitrazsámbokrét (szlovákul Žabokreky nad Nitrou), Szlovákia, Trencséni kerület, Simonyi járás
Vágzsámbokrét (szlovákul Žakokreky), Melcsicmogyoród része, Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás